Villa di Villa – frazione del comune di Cordignano (provincia di Treviso)
Villa di Villa – frazione del comune di Borgo Valbelluna (provincia di Belluno)
Villa di Villa – antica denominazione del comune di Villa Estense (provincia di Padova)